El Torneig de Birmingham 2022, oficialment conegut com a Rothesay Classic Birmingham 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre gespa que pertany als WTA 250 de la WTA. La 40a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 19 de juny de 2022 a l'Edgbaston Priory Club de Birmingham, Anglaterra.

La tennista brasilera Beatriz Haddad Maia va guanyar el segon títol en dues setmanes consecutives. La xinesa Zhang Shuai optava al doblet de títols però s'hagué de retirar en la final individual a causa d'una lesió i hagué de renunciar a disputar la final de dobles femenins per aquest motiu.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2022
WTA Tour 2022